Alfilerón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erodium cicutarium;
 el nombre común de la planta Erodium ciconium.